Mount Waterman ist der Name folgender Berge:

 Mount Waterman (Antarktika) in der Hughes Range
 Mount Waterman (Kalifornien) in den San Gabriel Mountains, Vereinigte Staaten